Фи́рсово — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Фирсовское»

География 
Расположено на левом берегу реки Шилка в 41 км к востоку от Сретенска.

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сретенского района